As veias tímicas são veias do tórax.

Veias